Stanići je lahko:
 Stanići, Kapela (Hrvaška)
 Stanići, Omiš (Hrvaška)